Richard Cosway, pittore inglese;
 Maria Cosway, nata Hadfield, moglie del precedente.